Бичкова — жіноча форма російського прізвища Бичков.
 Бичкова Віра Семенівна (1899—1990) — радянська художниця, скульптор, заслужений майстер народної творчості УРСР (1960).
 Бичкова Ганна Миколаївна (1886—1985) — російська революціонерка, радянський революційний і партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Бичкова Катерина Андріївна ( 1985) — російська тенісистка.
 Бичкова Оксана Олегівна ( 1972) — російський кінорежисер і сценарист.
 Бичкова Олена Олександрівна ( 1976) — російська письменниця-фантаст та журналістка.
 Бичкова Юлія Василівна ( 1979) — російський арт-менеджер, художник, архітектор.